Жоффруа I де Шарни (; ок. 1306 — 19 сентября 1356, Пуатье), сеньор де Лире — французский военачальник, писатель и поэт, участник Столетней войны.

Биография 
Второй сын Жана I Великого, сеньора де Шарни и де Лире, от первого брака с Маргаритой де Жуанвиль, внук сенешаля Шампани Жана де Жуанвиля.

Сеньор де Лире, де Пьер-Пертюи, де Маро, де Савуази, де Монфор близ Монбара, и прочее.

Считался одним из лучших рыцарей своего времени. Фруассар называет его «самым рассудительным и самым доблестным среди всех других» (le plus preudhomme et le plus vaillant de tous les autres), Жан Лебель — «храбрым и доблестным рыцарем» (vaillant et prœu chevalier), и сходные характеристики дают Большие хроники Франции и Джеффри Ле-Бейкер.

Жоффруа де Латур-Ландри в 116 главе «Книги поучений дочерям» ставит Шарни в один ряд с такими заслуженными и прославленными рыцарями, как Бусико и Жан де Сентре.

С июля 1337 года в качестве башелье с пятью оруженосцами служил в войске графа Рауля д’Э, коннетабля Франции, в Лангедоке. Затем, с 9 марта 1339 по 1 октября 1340 под командованием того же военачальника, находился на Фландрской границе и в гарнизоне Турне (28 апреля — 30 сентября 1340), куда прибыл из Пьер-Пертюи, что под Везле.

15 октября 1341 был направлен из Анже с тремя оруженосцами в Бретань в войско коннетабля и герцога Нормандского. В 1341—1342 годах участвовал в войне за Бретонское наследство на стороне Карла де Блуа. 30 сентября 1342 был взят в плен англичанами в битве при Морле, но вскоре был выкуплен. В июне 1343 Филипп VI пожаловал Шарни 140 турских ливров годовой ренты для основания часовни в Лире.

В 1345 году принял участие в крестоносной экспедиции дофина Вьенского Умберта II.

В 1346 году участвовал в осаде Эгийона. В ходе этой осады назван рыцарем в квитанции, выданной 2 августа в Пон-Сент-Мари, получив 150 ливров на расходы и содержание тяжеловооруженных всадников своей роты.

Участвовал в попытке Филиппа VI оказать помощь осажденному Кале, затем был назначен капитаном Сент-Омера.

В октябре 1348 года король подарил ему дом с участком, расположенный в Париже на улице Пти-Марива, конфискованный у Жирара д’Орма, королевского нотария. 19 апреля 1349 Жоффруа вместо пожизненной ренты в тысячу ливров, которую должна была выплачивать казна, получил 500 ливров наследственной ренты, которую предполагалось получать с первых крепостей, которые планировалось отвоевать в сенешальствах Тулузы, Бокера и Каркассона.

В последние годы правления Филиппа VI Жоффруа де Шарни входил в состав тайного совета короля.

В ночь с 31 декабря 1349 на 1 января 1350 года предпринял неудачную попытку овладеть Кале при помощи подкупа, но был разгромлен и взят в плен Эдуардом III, потребовавшим крупный выкуп.

Король Иоанн II Добрый 31 июля 1351 дал в счет выкупа 12 000 золотых экю.

Был назначен наместником или генерал-капитаном в Пикардии и на нормандской границе, командовал в этих провинциях с 29 августа 1350 по 1 октября 1352, при губернаторе маршале Клермоне. В октябре 1351 году инспектировал укрепления Булони, Гина и фландрской границы.

6 января 1352 года одним из первых был пожалован в рыцари ордена Звезды, или Богоматери Благородного Дома.

В 1355 году послан с секретной миссией в Нормандию, и 25 июня того же года получил должность орифламмоносца Франции, с некоторой суммой денег на расходы и содержание полагавшихся ему жандармов.

В грамоте от октября 1353 назван королевским советником, получил 62 ливра и 10 турских су в качестве дотации для капеллы или коллегиальной церкви, которую с 1343 года планировал построить в Лире.

В июле 1356 года получил от короля два дома, конфискованных у Жоссерана де Масона, и расположенных в Париже, один напротив церкви Сент-Эсташ, а другой у Виль-Л’Эвек. Дарение было утверждено 21 ноября того же года герцогом Шарлем Нормандским по ходатайству вдовы Жоффруа в пользу его малолетнего наследника Жоффруа II.

Погиб в битве при Пуатье, закрыв короля своим телом. В 1370 году останки Жоффруа были перевезены из Пуатье в Париж, и торжественно погребены в церкви целестинцев одновременно с телом маршала Одреема.

Сочинения 
Жоффруа де Шарни имел среди современников репутацию превосходного знатока различных аспектов рыцарства. Его перу принадлежат три известных сочинения: прозаическая «» (Livre de chevalerie), стихотворная «Книга Шарни» (Livre Charny) и «Запросы о джостре, турнире и войне» (Demandes pour la joute, le tournoy et la guerre).

«Книга о рыцарстве» является самым знаменитым произведением Шарни, и наряду с «Книгой о рыцарском ордене» Раймунда Луллия, одним из основных руководств по рыцарской этике.

Стихотворная «Книга о рыцарстве», также называемая «Книгой мессира Жоффруа де Шарни», и просто «книгой Шарни» (около 1800 стихов) была частично издана Артюром Пьяже в 1897 году в журнале Romania.

«Запросы о джостре, турнирах и войне, что я, Жоффруа де Шарни, делаю высокому и могущественному принцу рыцарей Богоматери Благородного Дома» (Demandes pour la joute, le tournoy et la guerre que je, Geoffroi de Charni, fais à haut et puissant prince des chevaliers de Nostre Dame de la Noble Maison) написаны для рыцарей ордена Звезды около 1352 года.

Туринская плащаница 
Жоффруа де Шарни считается первым известным обладателем католической реликвии, позднее получившей название Туринской плащаницы. Приобретенная при неизвестных обстоятельствах плащаница была после его смерти помещена в основанную Жоффруа капеллу в Лире, чье основание было 30 января 1354 утверждено папой Иннокентием VI, и которая вскоре получила дополнительные привилегии, данные ещё тремя буллами.

Семья 
1-я жена: Жанна де Туси, дама де Пьер-Пертюи (ум. после 1341)

2-я жена: Жанна де Вержи, дама де Савуази и Монфор, дочь Гийома де Вержи, сеньора де Мирбо, и Аньес де Дюрне. Вторым браком вышла за Эмона Женевского (ум. 1388)

Дети:

 Жоффруа II де Шарни (ум. 22.05.1398), сеньор де Лире, Савуази и Монфор. Жена: Маргарита де Пуатье, дочь Шарля де Пуатье, сеньора де Сен-Валье, и Симоны де Мери
 Шарлотта де Шарни. Муж: Бертран де Шазан, сеньор де Мизери и д’Эскютиньи

Публикации 
 Livre de chevalerie // Oeuvres de Jean Froissart. Chroniques. T. I. Ed. J. Kervyn de Lettenhove. — Bruxelles, 1873, pp. 463—533 
 Les demandes pour la jouste, le tournoi et la guerre de Geoffroy de Charney (XIVe siècle), mémoire de licence. Ed. J. Rossbach. — Université libre de Bruxelles, 1962
 A Critical Edition of Geoffroy de Charny’s «Livre Charny» and the «Demandes pour la joute, le tournoi et la guerre». Ed. A. Taylor. — Chapel Hill: University of North Carolina, 1977
 The Book of Chivalry of Geoffroi de Charny : Text, Context, and Translation. Ed. R. W. Kaeuper and E. Kennedy. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996. — ISBN 978-0-8122-1579-3, pp. 65—225
 A Knight’s Own Book of Chivalry. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005. — ISBN 978-0-8122-1909-8. Reed. 2013

Примечания

Литература 
 
  
  
 
 Contamine Ph. Geoffroy de Charny (début du XIVe siècle — 1356). «Le plus prudhomme et le plus vaillant de tous les autres» / Pages d’histoire militaire médiévale. — P.: Institut de France, 2005, pp. 171—184
 Dubarle A.-M. La Première Captivité de Geoffroy de Charny et l’acquisition du Linceul // MNTV, № 8, 1992, pp. 6—18 
 Kaeuper R. W. Geoffroi de Charny and His Book // The Book of Chivalry of Geoffroi de Charny : Text, Context, and Translation. — Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996. — ISBN 978-0-8122-1579-3, p. 3—63
 
 
 , pp. 394—411 
 , pp. 21—55

Ссылки 
 
 
 
 
 

Писатели Франции
Поэты Франции
Французские деятели Столетней войны
Участники битвы при Пуатье (1356)